Борзна́ () — река на Украине, протекает по Бахмачскому и Борзнянскому районам Черниговской области. Левый приток речки Дочь. Бассейн Днепра. Протяжённость — 46 км. Площадь водосборного бассейна — 944 км².

Ранее исток располагался недалеко от села Великая Загоровка, ныне к руслу добавлен канализованный участок от села Пески.

Притоки 
 Левые: Рудка
 Правые: Борзенка.

Населённые пункты 
На берегах реки находятся сёла, посёлки, города (от истока до устья): Пески, Запорожское, Красиловка, Великая Загоровка, Малая Загоровка, Любомудровка, Оленовка, Кинашевка, Забеловщина, Маличина Гребля.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бассейн Десны (приток Днепра)
Реки Черниговской области
Реки Борзнянского района